Последовательными контейнерами () в языке программирования C++ считаются несколько предопределённых шаблонных типов данных стандартной библиотеки STL, которые обеспечивают упорядоченный способ хранения своих элементов. Каждый из элементов такого контейнера имеет определённую позицию, которая зависит от времени и места помещения его в контейнер, но не зависит от значения элемента. Как правило, к последовательным контейнерам относятся списки, вектора, очереди двустороннего доступа, массивы (начиная со стандарта C++11) и ряд других. Обычно их реализуют на практике в виде связанного списка или массива.

Описание 
Все основные стандартные классы-контейнеры библиотеки STL подразделяются на последовательные и ассоциативные контейнеры. Ключевое отличие последовательных контейнеров от ассоциативных заключается в том, что при помещении элемента в последовательный контейнер он остаётся там, где его разместили, а в ассоциативном он перемещается туда, где ему положено находиться в соответствии со внутренним устройством контейнера.

Традиционно в категорию стандартных последовательных контейнеров входят массивы array, списки (как односвязные forward_list, так и двусвязные list), динамические вектора vector и очереди deque. Иногда в их состав также включают строки string, а к нестандартным последовательным контейнерам относят списки slist и строковые данные rope.

Требования к элементам 
Основная технологическая оснастка библиотеки STL (контейнеры, итераторы, алгоритмы) реализована в виде шаблонных классов. Как следствие, эта инфраструктура может одинаково эффективно обрабатывать как встроенные, так и пользовательские типы данных. Тем не менее, все элементы всех контейнеров библиотеки STL должны подчиняться ряду достаточно общих требований. Во-первых, они должны быть перемещаемыми и копируемыми. Во-вторых, к ним должно быть допустимо применение операции присваивания. В-третьих, для их уничтожения должен быть доступен деструктор. В дополнение к этим требованиям ряд последовательных контейнерных классов требует наличия конструктора по умолчанию, а в некоторых методах может потребоваться определённая операция сравнения на равенство operator==() для элементов.

Базовый функционал 

С основными последовательными контейнерами связан набор стандартных операций, поддерживаемых всеми классами библиотеки STL для унифицированного доступа к своим элементам.

В дополнение к ним важной операцией считается функция resize(), которая позволяет динамически варьировать количество элементов в коллекции за линейное время. Её поддерживают все классы, за исключением массива array, который идеологически не предназначен для изменений своего размера в памяти.

Примечания

Источники 
 
 
 
 
 

Библиотеки C++
Структуры данных